Присоје могу бити:

 Присоје (Никшић), насељено мјесто у општини Никшић, Црна Гора
 Присоје (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Присоје (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Присоје (Језеро), насељено мјесто у општини Језеро, Република Српска, БиХ
 Присоје (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Присоје (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација БиХ, БиХ
 Присоје (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Присоје (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Присоје (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Присоје (Дицмо), насељено мјесто у општини Дицмо, Далмација, Република Хрватска